

Pseudonyme 

 Anna Judic (1849–1911), comédienne française.

Toponyme 

 Hôtel Judic, hôtel particulier français de Paris.